Reinmann ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Reinmann (1901–1983), Schweizer Gewichtheber und olympischer Medaillengewinner
 Baptist Reinmann (1903–1980), deutscher Fußballspieler
 Charlotte Reinmann-Hübner (1884–1949), deutsche Malerin und Grafikerin
 Gabi Reinmann (* 1965), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Johann Christoph Reinmann (1723–1761), deutscher Mediziner
 Thomas Reinmann (* 1983), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:

 Reimann
 Reinemann